Supercopa es un torneo que se celebra, normalmente, entre un campeón de una competición de liga contra uno de copa, de distinta índole. Por lo general, este término se aplica en el fútbol, donde existen esta clase de competencias en muchas federaciones. 
El término Supercopa puede referirse a los siguientes torneos oficiales de fútbol organizados por las distintas federaciones nacionales y confederaciones continentales:

UEFA (Europa) 
  Supercopa de Europa
  Superkupa e Shqipërisë
  DFL-Supercup
  Supercopa Andorrana de Futbol
  Hakob Tonoyan
  Belgische Super Cup/Supercoupe de Belgique/Belgische Fußball-Super Cup
  Supercopa de Bielorrusia (Кубак Беларусі)
  Supercopa de Bulgaria (Суперкупа на България)
  Hrvatski nogometni superkup
  Supercopa de Chipre (Ασπίδα LTV)
  Slovenský Superpohár
  Supercopa de España
  Costa Calida Supercup
  Resto Superkarikas
  Supercopa de Feroe (Stórsteypadystur)
  Tropheé des Champions
  Supercopa de Georgia (საქართველოს სუპერთასი)
  Pepe Reyes Cup
  Magyar Szuperkupa
  FA Community Shield
  Presidente Of Ireland's Cup
  NIFL Charity Shield
  Supercopa de Islandia (Meistarakeppni karla)
  Supercopa de Israel (אלוף האלופים‎‎)
  Supercoppa Italiana
  Supercopa de Kazajistán (Қазақстан Суперкубогы)
  Supercopa de Kosovo (Superkupa e Kosoves)
  Supercopa de Lituania (Lietuvos futbolo supertaurė)
  Supercopa de Macedonia del Norte (Супер Куп на Северна Македонија)
  Maltese Super Cup
  Supercupa Moldovei
  Mesterfinalen
  Johan Cruijff Schaal
  Superpuchar Polski
  SuperTaça Cândido de Oliveira
  Supercupa României
  Supercopa de Rusia (Суперкубок России)
  Supercoppa Sammarinese
  TFF Süper Kupa
  Supercopa de Ucrania (Суперкубок України)

CAF (África) 
  Supercopa de la CAF, organizada por la Confederación Africana de Fútbol desde 1992.
  Supercopa de Angola (SuperTaça de Angola)
  Supercopa de Argelia (Super Coupe de Algérie /كأس الجزائر الممتازة)
  Supercopa de Benín
  Supercopa de Botsuana (Orange Kabelano Charity Cup)
  Supercopa de Burkina Faso (Coupe de l'Association Sportive des Journalistes du Burkina)
  Supercopa de Burundi (Super Coupe du Burundi)
  Supercopa de Congo (Supercoupe du Congo de Foot-ball)
  Supercopa de Congo-Kinshasa
  Supercopa de Comoras (Super-Coupe des Comores)
  Supercopa de Costa de Marfil (Coupe Houphouët-Boigny)
  Supercopa de Egipto (Egypt Super Cup)
  Supercopa de Etiopía (Ethiopia Super Cup)
  Supercopa de Gambia
  Supercopa de Ghana (Ghana Super Cup)
  Supercopa de Guinea
  Supercopa de Guinea-Bisáu (SuperTaça Nacional da Guiné-Bissau)
  Supercopa de Guinea Ecuatorial
  Supercopa de Kenia (Kenyan Super Cup)
  Supercopa de Liberia (Liberian Super Cup)
  Supercopa de Libia
  Supercopa de Malaui (Tutulane Charity Cup)
  Supercopa de Malí (Super Coupe National du Mali)
  Supercopa de Marruecos
  Supercopa de Mauritania (Supercoupe Nationale)
  Supercopa de Mozambique (SuperTaça de Moçambique)
  Supercopa de Nigeria (Nigeria Super Cup)
  Supercopa de Santo Tomé y Príncipe (SuperTaça de São Tomé e Príncipe)
  Supercopa de Seychelles (Presidents Cup)
  Supercopa de Somalia (Koobka Koobabka / Somali Supper Cup)
  Supercopa de Suazilandia (Swazi Telecom Charity Cup)
  Supercopa de Túnez
  Supercopa de Uganda
  Supercopa de Zambia (Zambian Charity Shield)
  Supercopa de Zimbabue (Zimbabwean Charity Shield)

AFC (Asia) 
  Supercopa de Arabia Saudita (كأس السوبر السعودي)
  Supercopa de Baréin (Bahraini Super Cup)
  Supercopa de Brunéi (Sumbangsih Cup)
  Supercopa de Catar (Copa del Jeque Jassem)
  Supercopa de China (中国足协超级杯)
  Supercopa de los Emiratos Árabes Unidos (Arabian Gulf Super Cup)
  Dubai Super Cup
  Supercopa de Hong Kong (Hong Kong Community Shield)
  Supercopa de India (ONGC Super Cup)
  Supercopa de Indonesia (Indonesian Community Shield)
  Supercopa de Irán (سوپر جام ایران)
  Supercopa de Irak (كأس السوبر العراقي)
  Supercopa de Japón (富士ゼロックススーパーカップ / Fuji Xerox Super Cup)
  Supercopa de Jordania (Super Cup Al Manaseer)
  Supercopa de Kirguistán
  Supercopa de Kuwait (Kuwait Super Cup)
  Supercopa del Líbano
  Supercopa de Malasia (Piala Sumbangsih / Sultan Haji Ahmad Shah Cup)
  Supercopa de Maldivas (Maldivian FA Charity Shield)
  Supercopa de Mongolia
  Supercopa de Omán (كأس السوبر عمان‎)
  Supercopa de Palestina (Palestine Super Cup)
  Supercopa de Singapur (Singapore Community Shield)
  Supercopa de Siria
  Supercopa de Tailandia (ถ้วยแชมเปียนไทยแลนด์ / Thailand Champions Cup)
  Supercopa de Tayikistán
  Supercopa de Timor Oriental (LFA Super Taça)
  Supercopa de Turkmenistán (Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogy)
  Supercopa de Uzbekistán (Oʻzbekiston Superkubogi)
  Supercopa de Vietnam (Siêu Cúp bóng đá Quốc gia)
  Supercopa de Yemen

Conmebol (América del Sur) 
  Recopa Sudamericana, organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol desde 1989.
  Supercopa Argentina
  Supercopa de Brasil
  Supercopa de Chile
  Supercopa de Colombia (Superliga de Colombia)
  Supercopa de Ecuador
  Supercopa de Paraguay (Supercopa Paraguay)
  Supercopa de Perú (Supercopa Peruana)
  Supercopa de Uruguay (Supercopa Uruguaya)

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) 
  Bermuda Charity Shield
  CIFA Charity Shield
  Supercopa de Costa Rica
  Supercopa de El Salvador
  Copa campeón de Campeones
  Supercopa de Haití (Trophée des Champions)
  Supercopa de Honduras
  Campeón de Campeones
  Supercopa de la Liga MX
  Supercopa de Surinam (Suriname President's Cup)
  Trinidad and Tobago Charity Shield

OFC (Oceanía) 
  Supercopa de Fiyi (Campeón de campeones)
  Supercopa de Nueva Zelanda (Charity Cup)
  Supercopa de Tahití (Trophée des Champions)

Sin afiliación 
 Supercopa de Vaticano (Supercoppa Vaticana)

Véase también 
 Porsche Supercup
 Copa nacional de fútbol
 Copa de la Liga
 Primera División de fútbol
 Recopa

Ligas de fútbol
Campeonatos de fútbol entre clubes